Ireland puede referirse a:

 Irlanda (isla), una isla europea donde se ubican
 Irlanda, Estado soberano actual que ocupa la mayor parte de la isla.
 Ireland (Bedfordshire), Inglaterra
 Ireland (Indiana), Estados Unidos
 Ireland (Orcadas), Escocia
 Ireland (Islas Shetland), Escocia
 Ireland (Wiltshire), Inglaterra